Rödelbach ist der Name von Fließgewässern:

 Rödelbach (Fröhner Waldbach), rechter Zufluss des Fröhner Waldbachs (zum Rödelbach, zum Wahlbach) bei Holz, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Rödelbach (Heinbach), linker Zufluss des Heinbachs bei Drahthammer, Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rödelbach (Main), linker Zufluss eines linken Seitenarms des Mains zwischen Etwashausen und Siedlung, beide Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rödelbach (Mühlbach), linker Oberlauf des Mühlbachs (zum Zipser Mühlbach) bei Zips, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Rödelbach oder Rötelbach (Rhein) , rechter Zufluss des Hochrheins bei Öflingen-Brennet (Stadt Wehr), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rödelbach (Selke), rechter Zufluss der Selke in Straßberg, im Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rödelbach (Sitter) oder Bleichenwäldlibach, rechter Zufluss der Sitter nach Sittertal, Gemeinde Rüte, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Rödelbach (Wahlbach), linker Zufluss des Wahlbachs (zum Köllerbach) bei Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Rödelbach (Wesebach), rechter Zufluss des Wesebachs in Frebershausen (Bad Wildungen), im Kellerwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rödelbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde in Wilkau-Haßlau, Landkreis Zwickau, Sachsen

 Oberrödelbach, indirekter rechter Zufluss des Erlengrabens (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Kleinen Bachs, zum Kraichbach) vor Bad Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rödelsbach
 Rödlbach
 Rötelbach
 Röthelbach